Pierre Louis François Blussé
Mr. P.L.F. Blussé (schip, 1909)